Фарибурз:

 Фарибурз ибн Саллар — Ширваншах.
 Фарибурз II (1200—1204) — Ширваншах Ширвана.
 Фарибурз III (1225-1243) — правитель государства Ширваншахов.